Супруга президента Французской республики  (), также первая леди Франции () — титул хозяйки Елисейского дворца, которая принимает участие в жизни страны и исполняет протокольную роль во время официальных визитов главы государства.

С 14 мая 2017 года первой леди является Брижит Макрон, супруга Эмманюэля Макрона.

Список первых леди Франции

Ссылки 
 Официальный сайт первой леди Франции

Списки супруг правителей Франции
Франция